Соревнования по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 1972 прошли в Ледовом дворце спорта Макоманай и во Дворце спорта Микахо.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Представительство по странам 
Всего в Олимпийских играх приняли участие 68 фигуристов (33 мужчины и 35 женщин) из 18 стран (в скобках указано количество фигуристов от страны):

  (3)
  (5)
  (1)
  (7)
  (1)
  (7)
  (1)
  (2)
  (1)

  (10)
  (12)
  (5)
  (5)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)

</div>

Факты 
 В соревнованиях по фигурному катанию на XI зимних Олимпийских Играх принимали участие спортсмены из Европы, Северной Америки и Азии.
 В соревнованиях по фигурному катанию на XI зимних Олимпийских Играх принимали участие представители 18 спортивных делегаций, что оказалось рекордом.
 Самой молодой фигуристкой на Олимпиаде-1972 стала Марина Саная из СССР: ей было на тот момент всего 13 лет и 28 дней.
 Самым возрастным фигуристом на Олимпиаде-1972 стал Сергей Четверухин из СССР: ему было на тот момент 26 лет и 27 дней.
 В спортивной делегации Чехословакии на XI зимних Олимпийских играх был только один фигурист, и он выиграл золотую медаль.

Ссылки 
 Результаты 

Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1972
Международные соревнования по фигурному катанию в Японии